La donna ombra (The Lucky Stiff) – romanzo di Craig Rice del 1945
La donna ombra (The Lucky Stiff) – film del 1949 diretto da Lewis R. Foster